Йосано (Кіото)
Йосано Акіко — японська поетеса.